Okręty US Navy o nazwie USS "Bush":
 Pierwszy "Bush" (DD-166) był niszczycielem typu Wickes, który pełnił służbę w latach 1919-1922.
 Drugi "Bush" (DD-529) był niszczycielem typu Fletcher, który wszedł do służby w 1943. Został zatopiony w pobliżu Okinawy 6 kwietnia 1945.

Bush